Las siglas CFL pueden hacer referencia a:

Canadian Football League o Liga de Fútbol Canadiense.
Compact Fluorescent Lamp o Lámpara fluorescente compacta.
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, empresa ferroviaria pública luxemburguesa. 
Número de Courant-Friedrich-Levy.